Nisard ist der Nachname folgender Personen:

Désiré Nisard (1806–1888), französischer Literaturwissenschaftler
Charles Nisard (1808–1890), französischer Schriftsteller und Literaturkritiker; Bruder Désirés
Théodore Nisard (eigentlich Theodule Eleazar Xavier Normand; 1812–1888), französischer Geistlicher, Organist und Musikwissenschaftler